Unterbubach ist der Ortsname von

 Unterbubach (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Unterbubach (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern